«Bolje jedno vruće pivo nego četri 'ladna» — третій концертний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 2004 року.

Список композицій 

 "Bolje 1 vruće pivo nego 4 ladna"
 "Predrasude"
 "Maroko, zemljo obećana"
 "Đe si Đenis"
 "Rambovo normalno kolo"
 "Čobane vrati se"
 "Kako se zapravo pravi hit"
 "Variola Vera"
 "Ašik mlaka vodo meraklijska"
 "Otiš'o je svak ko valja"
 "Prijatelju (ispod sača)"
 "Prijatelju (sa roštilja)"
 "Kad bi sve žene na svijetu"
 "Sega mega"
 "Evribadi dens nau"
 "Ja sam robot u srcu i duši"

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті музиканта
 Bolje jedno vruće pivo nego četri ladna  на сайті Discogs

Альбоми Рамбо Амадеуса